Češi či jejich potomci jsou usazeni ve většině zemí Ameriky. První Češi začali ze své středoevropské domoviny přicházet na americký kontinent v první polovině 18. století, byť jednotlivci sem pronikali již dříve. Migrace Čechů do Ameriky dosáhla vrcholu na přelomu 19. a 20. století. Cílem byla zejména Severní Amerika, ale Češi se usazovali i v Jižní Americe.

Severní Amerika 

 Kanaďané českého původu (Češi v Kanadě)
 Čechoameričané (Češi ve Spojených státech amerických)
 Maryland
 Češi v Baltimore
 Nebraska
 Češi v Omaze

Jižní Amerika 

 Češi v Argentině
 Češi v Brazílii („Čechobrazilci“)
 Češi v Chile
 Češi v Paraguayi